

Miejscowości
 Austria
 Petersberg – dzielnica gminy Gößenberg w Styrii
 Petersberg – dzielnica gminy St. Johann am Wimberg w Górnej Austrii
 Niemcy
 Petersberg – gmina w Hesji, w powiecie Fulda
 Petersberg – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Südwestpfalz
 Petersberg – gmina w Saksonii-Anhalt, w powiecie Saale
 Petersberg – gmina w Turyngii, w powiecie Saale-Holzland
 Petersberg – dzielnica miasta Bad Hersfeld w Hesji
 Petersberg – dzielnica gminy Erdweg w Bawarii
 Petersberg – dzielnica gminy Kürten w Nadrenii Północnej-Westfalii
 Petersberg – dzielnica gminy Lockwisch w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 Petersberg – dzielnica gminy Pinnow w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 Petersberg – dzielnica gminy Mochau w Saksonii
 Rumunia
 Sânpetru (niem. Petersberg) – miasto
 Szwajcaria
Petersberg - wieś w gminie Gebenstorf, w Argowii
 Włochy
Petersberg - wieś w gminie Nova Ponente, w Trydencie-Górnej Adydze

Góry
 Petersberg – góra (847 m n.p.m.) w Niemczech, w Bawaria, w Alpach Bawarskich (góry Mangfall)
 Petersberg – góra (331,1 m n.p.m.) w Niemczech, w Nadrenii Północnej-Westfalii, w górach Siebengebirge
 Petersberg – góra (250,4 m n.p.m.) w Niemczech, w Saksonii-Anhalt
 Petersberg – góra (246 m n.p.m.) w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie 
 Petersberg – góra (231 m n.p.m.) w Niemczech, w Turyngii (Erfurt)

Budynki
 Zamek Petersberg – zamek w Austrii
 Cytadela Petersberg – cytadela w Niemczech, w Erfurcie, na górze Petersberg
 Klasztor Petersberg – klasztor w Niemczech, na górze Petersberg

Linki zewnętrzne

Inne 
 Misje petersberskie
 Proces petersberski
 Układ petersberski